Одиннадцатая симфония:
 Симфония № 11 (Брайан), 1954
 Симфония № 11 (Вайнберг)
 , 1955
 Симфония № 11 (Дайамонд), 1989—1991
 Симфония № 11 (Гайдн), ок. 1760—1762
 , 2016
 , 1766
 , 1960
 Симфония № 11 (Моцарт), 1770
 Симфония № 11 (Мясковский), 1931—1932
 Симфония № 11 (Петтерссон), 1971—1973
 Симфония № 11 (Руббра)
 , 1990
 Симфония № 11 (Хованесс), 1960
 Симфония № 11 (Шостакович) «1905-й год», 1957

 011